Alfons I (Spaans Alfonso I; Portugees Afonso I) kan zijn:

Alfons I van Asturië, de Katholieke, koning (739-757)
Alfons I van Aragón, koning  (1104-1134)
Alfons Jordaan, graaf van Tripolis (1105-1109)
Alfons I van Portugal, koning (1139-1185)
Alfons V van Aragón, als Alfons I koning van Napels (1442-1458)
Alfons I van Bragança, hertog (1442-1461)
Alfonso I d'Este, hertog van Modena (1505-1534)
Afonso I van Kongo, Mani-Kongo (1505-1543)